О́мское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Омском районе Омской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Омский.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 6 апреля 2010 г. № 1254-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области „О границах и статусе муниципальных образований Омской области“».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Омского района
Сельские поселения Омской области